El término Gandhi se puede referir a varias personas, hechos y lugares:

Mahatma Gandhi, líder pacifista hindú.
Gandhi Jayanti, fiesta en honor a Mahatma Gandhi, que se celebra en la India.
Gandhi, película de 1982, del director británico Richard Attenborough, donde Ben Kingsley interpreta a Gandhi.
Gandhi, grupo costarricense de rock.
Indira Gandhi, primera ministra de la India en dos ocasiones. Hija de Nehru.
Rajiv Gandhi, político indio. Hijo de Indira Gandhi.
Sonia Gandhi, política india de origen italiano, esposa de Rajiv Gandhi.